

Patronyme 
 Christian Felix Weiße (1726-1804), écrivain allemand.
 Hanni Weisse (1892-1967), actrice allemande.
 Ina Weisse (née en 1968), actrice allemande.

Autres 
 (7571) Weisse Rose, un astéroïde.
 Berliner Weiße, une bière allemande.
 Ernte Weisse, un type de bière allemande.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique